Дрінфельд:

 Дрінфельд Володимир Гершонович (1954, Харків) — український математик, лауреат Філдсівської премії (1990), член-кореспондент НАН України (1992).
 Дрінфельд Гершон Іхельович (1908—2000) — український математик, доктор фізико-математичних наук, професор.